Damernas linjelopp i landsvägscykling vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes den 29 juli 2012 i London.

Medaljörer

Resultat 
Deltagarlistan publicerades den 23 juli. Resultaten publicerades direkt efter loppet.

Bildgalleri

Referenser

Externa länkar 
Damernas linjelopp på London-OS' hemsida

Cykling vid olympiska sommarspelen 2012